es una prisión ficticia del manga One Piece, creado por Eiichiro Oda. Es una gran prisión de máxima seguridad a cargo del Gobierno Mundial, donde son enviados los peores criminales y piratas buscados por los Marines y el propio Gobierno.

Descripción 
Impel Down es la prisión de máxima seguridad, además de una de las tres grandes fortalezas que componen al Gobierno Mundial, junto al cuartel general de los Marines, Marineford, y la isla judicial Enies Lobby. Las tres forman una gran corriente que se convierte en un triángulo conocida como "Corriente Tarai". Algo que caracteriza a Impel Down es que es una torre subacuática dividida en seis niveles.

Nivel 1: El Infierno Carmesí 
El Infierno Carmesí es el primer nivel de Impel Down, donde se encuentran los criminales de menor nivel. Contiene un gran bosque de árboles rojos cuyas hojas están afiladas como cuchillas, mientras que la hierba del suelo es puntiaguda como agujas. En este lugar se obliga a los presos a correr por el bosque mientras les pican arañas venenosas o los guardias les hacen cortes por todas partes. Debido a estos tormentos, el infierno carmesí está totalmente cubierto de sangre, lo que le da su nombre. 

En medio del bosque hay un agujero que conduce al nivel 2, al que se lanzan los que no quieren seguir sufriendo y así acabar con sus vidas.

Nivel 2: El Infierno de las Bestias 
El Infierno de las Bestias es el segundo nivel de Impel Down. En este nivel, donde se encierra a presos más peligrosos, se encuentran varias bestias. Los presos del Infierno de las Bestias corren el riesgo de ser devorados por estas criaturas, y no pueden salir de las celdas por miedo a morir.

Nivel 3: El Infierno de la Hambruna 
El Infierno de la Hambruna es el tercer nivel de Impel Down. La recompensa ofrecida por la mayoría de los presos de este nivel ronda los cincuenta millones. En este nivel, los presos sufren el calor que proviene del nivel inferior. Además, apenas se les administra comida y agua, para que estén a punto de morir, pero no del todo.

En el centro de este nivel hay un gran agujero que conduce al siguiente nivel y en el que hay un ventilador gigante que envía todo el aire caliente hacia arriba. Las posibilidades de saltar y sobrevivir a la caída son muy escasas.

Nivel 4: El Infierno Ardiente 
El Infierno Ardiente es el cuarto nivel de Impel Down. En este nivel hay un estanque lleno de sangre hirviendo calentada por un gran fuego. El calor es tan fuerte que calienta hasta el nivel de arriba. Si alguien intenta saltar desde el nivel 3 a través del gran agujero de ventilación y no cae en el lugar adecuado, muere.

En el infierno ardiente se tortura a presos procedentes de otros niveles. La forma de tortura más común es arrojarlos al estanque de sangre hirviente. 

En este nivel se encuentra Magellan, el guardián de Impel Down, y la cocina de la cárcel, al lado de su despacho. Luffy luchó aquí contra Magellan antes de ser envenenado y capturado.

Nivel 5: El Infierno Helado 
El Infierno Helado es el quinto nivel de Impel Down. En este nivel se encierra a los presos con recompensas de más de cien millones. Aquí también se encuentra la guarida de los lobos enloquecidos, que pueden devorar a cualquier preso que intente escapar. Aunque estas criaturas deberían estar en el segundo nivel, los propios guardias reconocieron que eran tan salvajes que intentaron devorar varias veces a las bestias más grandes de dicho nivel, y por ello los trasladaron al infierno helado. 

Este nivel destaca por un detalle en particular: los presos sienten tanto frío que son incapaces de sentir ningún dolor (uno de ellos perdió un dedo del pie sin sentir dolor alguno).

Nivel 5.5: Newkama Land 
El Newkama Land es un nivel secreto oculto dentro del infierno helado. Éste es el hogar de Newkama Land, una pequeña sociedad compuesta por reos a los que los guardias de Impel Down dan por muertos o desaparecidos y comandada por la Reina Okama Emporio Ivankov. 

En este nivel secreto los presos están constantemente de fiesta y también tienen acceso a las cámaras de vigilancia y a las rutas y pasajes secretos alrededor de toda la prisión, por lo cual pueden estar al tanto de todo lo que sucede en la prisión, así como obtener comida y provisiones constantemente.

Este nivel fue construido por un preso fugado que, según Emporio Ivankov, había comido una Fruta del Diablo que le permitía excavar túneles. Sin saberlo Ivankov, ese mismo preso era su compañero del Ejército Revolucionario, Morley.

Nivel 6: El Infierno Eterno 
El Infierno Eterno  es el sexto nivel de Impel Down y el más secreto, ya que nadie sabe de él, sólo los guardias. En este nivel se encuentran los presos que han sido condenados a cadena perpetua o a pena de muerte, ya que han cometido los actos más crueles de la historia y que el Gobierno quiere ocultar.

Personal 
Hannyabal: Es el alcaide de Impel Down, siendo ascendido del puesto de vice-alcaide durante el salto temporal. Tiene la apariencia de un faraón egipcio. Es casi tan grande como Magellan, y se dice que su poder es temido. Tiene muchos roces con Magellan, y siempre sueña con tener su puesto. Es llamado "persona ambiciosa" ya que a todo le dice que "es suyo" (personas, guardias, e incluso Impel Down). Pero fue engañado con facilidad por Mr. 2 Bon Kure. Más tarde, haciendo una loca rabieta, trataría de detener a Luffy y el caos que éste había provocado. En un duelo feroz por parte del vicealcaide, Hannyabal caería derrotado por el Gear Second de Luffy. Después de una conmovedora explicación de Hannibal por la que no quería que Luffy escapara (no generar miedo en el mundo por la caída de Impel Down), Barbanegra llegaría a Impel Down y remataría a Hannyabal.
Magellan: Es el vice-alcaide de Impel Down, siendo degradado del puesto de alcaide durante el salto temporal. Es un sujeto enorme, de cuernos y apariencia demoniaca, aunque su cara está basada en un mandril. Es un hombre muy poderoso, y es usuario de una fruta del diablo: la Doku Doku no mi, la cual, le permite producir toda clase de sustancias tóxicas, muy venenosas. Es un hombre muy preocupado por las acciones de Impel Down, pero debido a la naturaleza de su fruta, no puede dedicarle mucho tiempo a las actividades de la prisión, ya que tiene que pasar muchas horas en el baño (sufre diarreas). Suele tener muchas discusiones con Hannibal, sin embargo, en el fondo le respeta y cree que es el único sucesor de su puesto que puede tener.Se presenta cuando Boa Hancock va a hacerle una visita a Portgas D. Ace (Hancock traía en secreto a Luffy para rescatarlo). Magellan, completamente atraído por los encantos de la shichibukai, se distrae y olvida que Luffy trata de salvar a Ace, infiltrándose en la prisión. Para cuando se da cuenta, Luffy llega al tercer nivel, pero Magellan lo pone a prueba con la bestia torturadora más salvaje: el minotauro. Al enterarse de que esta cae a manos de Luffy y otros prisioneros (Buggy, Mr. 3 y Mr. 2), Magellan mismo se prepara para enfrentarlo.Magellan intercepta a Luffy en el nivel 4 y comienza a pelear con él. Desde el principio, Luffy lleva las de perder, pues sabe que si toca a Magellan, el veneno entrará en efecto. Después, Magellan logra cansarlo y le ofrece dejar que se rinda sin dolor, pero Luffy le contesta que no puede dejar a su hermano y morir, y aunque eso siginifique tener que tocar a Magellan, lo golpeará. Luffy lo ataca con un poderoso Gomu Gomu no jet Bazooka, que deja aturdido a Magellan, pero el veneno empieza a surtir efecto en Luffy. Éste no se da por vencido, y sigue peleando contra el director, pero sus capacidades se ven mermadas, aunque logra darle un par de golpes más. Finalmente Magellan remata a Luffy con una Hidra de veneno y lo manda al nivel 5.Después, Magellan tendría que pasar más horas de lo acostumbrado en el baño, debido a que usó mucho veneno. Más adelante, se encarga del traslado de Ace con la marina. En el trayecto, ambos escuchan la voz de Luffy tratando de salvar a Ace. El hermano mayor trata de ir a ver a Luffy, pero Magellan lo intercepta, diciéndole que es un pirata, y merece estar en Impel Down. Magellan, completamente confundido y asustado, no puede creer que Luffy haya sobrevivido a la gran dosis de veneno que le dio.Magellan lleva a Ace con Onigumo, quien escolta a Ace a Marineford. Magellan después tiene que enfrentar la fuga de reos, y a la sorpresiva llegada de Barbanegra. Cuando este arriba al nivel 3, Magellan sin preguntarle por qué ha invadido Impel Down, le envenena, y ve a Hannibal derrotado. Furioso va tras Luffy, y le empieza a pisar los talones. Magellan le grita que no piensa dejarlo huir con vida. Alcanza a Luffy, venciendo antes a Ivankov y a Inazuma, pero justo al llegar con él, Mr. 3 lo detiene con una capa de cera. Entonces Luffy ve en la cera de Mr. 3 la oportunidad de vencer al Alcaide.Luffy se prepara para enfrentar a Magellan por segunda vez, pero en esta ocasión, ayudado por Mr. 3, haciéndole un Candle Champion, es decir una armadura de cera, con el cual, por fin consigue tocar al director. Ante esta situación, Magellan usa su última baza, el veneno demoníaco "juicio infernal", el cual usado descuidadamente es capaz de arrasar todo Impel Down. Este poder tiene efecto corrosivo y es capaz de extenderse por cuerpo, rocas y cera destruyendo todo lo que encuentra a su paso. El grupo de fugitivos consigue huir hacia la entrada pero allí Luffy ante la falta del barco decide hacer una patada en Gear 3 con una pared de cera gigante de Mr. 3 y posteriormente gracias a Ivankov saltar al mar como les dijo Jinbei. Magellan intenta impedirlo con el brazo pero no lo consigue. Finalmente ve con cara de sorpresa que un grupo de tiburones ballena llamados por Jinbei los han recogido y puesto en el barco de la marina.Desesperado y furioso, Magellan ordena a sus guardias que cierren la puerta de la justicia. Pero sorprendentemente, otro Magellan pide que la abran. Los guardias piensan que se ha vuelto loco, pero después el verdadero Magellan llega a la sala de control y encuentra a su impostor, que no es otro sino Mr.2 Bon Kure, haciéndose pasar por él. Después de ver una conmovedora escena de amistad del ex baroque works, Magellan se prepara para acabar con la vida de Bon Kure, pidiéndole un último deseo, a lo que Bon Kure contesta que no tiene ningún arrepentimiento.
Carceleros:
Sadi-chan: Es la jefa de las bestias torturadoras del infierno. Tiene la peculiaridad de añadir a sus diálogos: "hmmmm....."; en especial cuando tortura o golpea a alguien (de ahí probablemente viene el nombre "Sadi", refiriéndose a "Sádico/a"). Es una mujer bella, que siempre se encarga de torturar prisioneros y a algunos carceleros que hacen mal su trabajo. No es demasiado estricta con las acciones en Impel Down. Sadi disfruta viendo sufrir a los prisioneros. Fue derrotada por Emporio Ivankov, en su forma de mujer. Molesta, Sadi trataría de vengarse, sin éxito.
Saldeath: Es un hombre pequeño, que dirige a los Blugoris, domándoles a través del sonido de su flauta. Estuvo a punto de capturar a Luffy, pero la Esfinje se lo impidió. Después del salto temporal, se ha convertido en un hombre bastante alto.
Domino: Es la directora de los guardias en Impel Down. Es una mujer muy estricta que siempre ordena que todo se haga a la perfección. Ella es la encargada de hacer chequeos a los visitantes para evitar infiltraciones sorpresa y la que se encargó de hacerle un chequeo a Boa Hancock.
Shiryu (anteriormente): Era un carcelero que mataba sin piedad a prisioneros fugados. Magellan le encerró en el nivel 6 de Impel Down, debido a su terrible crueldad. Cuando Luffy y compañía se escapan del Nivel 6, Shiryu pide su espada para acabar con los presos fugados, pero cruelmente, ataca a los guardias a quienes traiciona. Después de esto le da a Teach el antídoto contra el veneno de Magellan tras haber sido atacado por este, y decide unirse a los Piratas de Barbanegra.

Bestias Guardianes 
Para mantener a raya a los prisioneros, Impel Down cuenta con unas bestias enormes, que cuidan todos los niveles. Estas son:

Blugoris: Su nombre es una abreviatura de "Blue Gorillas" (Gorilas Azules). Son unos enormes verdugos que siempre cargan con un hacha. Son bastante poderosos, y como nadie en el Nivel 1 es capaz de vencerlos se encuentran allí para evitar que escapen. Sin embargo, Luffy fue capaz de vencerlos a todos. Saldeath es capaz de domarles con el sonido de su flauta.
Bestias Carceleras: Unos usuarios de Frutas Zoan que han despertado el poder de su fruta, teniendo la apariencia de unos animales humanoides de aspecto aterrador, y que son domados por Sadi-Chan:
Minotauro: Considerado por Magellan la bestia más cruel y fuerte de todas las bestias torturadoras. Es una enorme vaca que siempre trae un enorme mazo de metal. A pesar de lo corpulento y grande que es, es muy rápido y muy fuerte. Luffy y Mr. 2 le hicieron frente, pero solo con la ayuda de su Segunda Marcha, Luffy fue capaz de mandarlo a volar. pero después regresaría persiguiendo a Mr. 3 y a Buggy. Junto a Mr. 2 y Luffy, los cuatro logran vencerlo cuando Mr. 2 le dio una brutal patada en la cara, Buggy le lanzó una "bala Buggy", y Mr. 3 le puso cera a la mano de Luffy, para darle el golpe final.
Minokoala: Tiene el aspecto de un enorme koala. Es agresivo y muy fuerte, al igual que las otras dos bestias. Pero a pesar de todo, fue fácilmente derrotado por la Tercera Marcha de Luffy.
Minorhinoceros: Tiene el aspecto de un enorme rinoceronte. Es pesado, y al igual que las otras bestias, cruel y agresiva. Pero a pesar de todo, fue fácilmente vencido por Jinbe.
Minozebra: Tiene el aspecto de una enorme cebra, pero al contrario de sus dos compañeros, esta bestia es más delgada. Sin embargo es muy veloz y al igual que sus compañeros, es sádico y cruel con los prisioneros. A pesar de su velocidad y su fuerza, Minozebra fue fácilmente vencido por Crocodile.
Minochihuahua: Tiene el aspecto de una enorme chihuahua. Fue una incorporación a las Bestias Carceleras después del salto temporal.
Bestias del Nivel 2:
Esfinge: Es una enorme esfinge, que resguarda el Nivel 2. Es muy perezosa y no hace muchas acciones en Impel Down, pero todos los prisioneros le teman, ya que es muy cruel, según las palabras de estos. Luffy y Mr. 3 le hacen frente, y logran levemente distraerla. Pero después, los carceleros logran atrapar en una red de Kairoseki a Luffy, Buggy y Mr. 3, junto con la Esfinge, quien demuestra que es una de las bestias más poderosas al romper la pesada red de Kairoseki, pero la caída lo deja aturdido. La Esfinge repite palabras como las maticoras, pero él solo repite nombres de fideos.
Basilisco: El Basilisco es un enorme pájaro que es capaz de arrojar veneno por su boca. Tiene el aspecto de una gallina gigante, aunque la cabeza como la de de serpiente. Es agresivo y siempre trata de comerse a los prisioneros. Luffy le venció con la ayuda de su Tercera Marcha.
Manticoras: Son unas criaturas con aspecto de enormes leones, capaces de expresar unas cuantas palabras en lenguaje humano. Estaban regadas por todo el Nivel 2.
Escorpiones Puzzle: Son escorpiones casi del tamaño de una manticora poseen un veneno el cual se dice es mortal, además poseen la habilidad de acoplarse unos con otros para así crear un escorpión aun mayor.
Unidad de Lobos: Son una manada de lobos invernales que se encuentran en el Nivel 5. No tienen miramientos y si ven carne cerca, tratarán de devorarla.

Presos 
Estos son los presos conocidos en Impel Down:

Nivel 1
Buggy el Payaso (fugado)
Jean Goen (supuestamente fugado)

Nivel 2
Galdino (fugado)
An Zengaiina (supuestamente fugado)

Nivel 3
Bentham (escapó al Nivel 5.5)

Nivel 4
Daz Bonez (fugado)
Kinoko (fugado)
Kairo Kureyo
Roche Tomson
George Black

Nivel 5
Monkey D. Luffy (fugado)
Emporio Ivankov (escapó al Nivel 5.5)

Nivel 5.5
Bentham
Emporio Ivankov (fugado)
Inazuma (fugado)
Newkamas (fugados)
Usakkov
Tsunokkov
Francois
Morley (fugado)
Bellett

Nivel 6
Donquixote Doflamingo
Portgas D. Ace (llevado a ejecución)
Jinbe (fugado)
Crocodile (fugado)
Shiki (fugado)
Shiryu (fugado)
Catarina Devon (fugada)
Sanjuan Wolf (fugado)
Vasco Shot (fugado)
Avalo Pizarro (fugado)
Dobby Ibadonbo
Doha Ittanka II
Patrick Redfield (no canónico, fugado)
Byrnndi World (no canónico, fugado)
Douglas Bullet (no canónico, fugado)

Nivel Desconocido
Pankuta Dakeyan
Oliva
Arlong (soltado)
Olive (no canónica)
Shuzo (no canónico)
Chameleone (no canónico)
Smash (no canónico)
Bürst (no canónico)
Dandy (no canónico)

Referencias 

One Piece